Bodenbender ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Bodenbender (1891–1962), deutscher Politiker (SPD)
 Silke Bodenbender (* 1974), deutsche Schauspielerin
Werner Gerhard Bodenbender (* 1959), deutscher Jurist und Präsident des Verwaltungsgerichts Kassel
 Wilhelm Bodenbender (1857–1941), deutscher Paläobotaniker und Hochschullehrer in Argentinien
 Wolfgang Bodenbender (* 1935), deutscher Politiker (SPD)